«Мистер идеал» () —  британская кинокомедия 2009 года.

Сюжет 
В центре сюжета картины жизнь и отношения нескольких лондонских геев.

Луиза знакомит своего парня со своим другом-гомосексуалом. Молодые люди так понравились друг другу, что девушка, оставшись одна, зарекается больше не совершать подобных ошибок.

Алекс мечтает стать актёром. У него есть бойфренд по имени Гарри, с которым они вместе уже год.

Скоро у Тома персональная выставка, но он озабочен тем, что ублажает своего возлюбленного по имени Ларри. Ларри очень привлекателен и прекрасно знает об этом. Он любит жить на широкую ногу, но не любил платить по счетам. Всё оплачивает Том. А Ларри пользуется добротой своего бойфренда на полную катушку.

У Уильяма последнее время были нелёгкая жизнь и кучи проблем. Но теперь всё начинает налаживаться и он встретил Лоуренса, звезду мыльных опер.

В ролях

Критика 
«Мистер идеал» получил в основном отрицательные отзывы критиков. Николас Барбер на странице издания «Independent» назвал его «одним из тех британских низкобюджетных фильмов, которые не заслуживают даже маленького релиза».

Ссылки

Примечания 

Кинокомедии Великобритании
Кинокомедии 2009 года
Фильмы на тематику мужской гомосексуальности